Формирования Русской армии, удостоенные знаков отличия во время Наполеоновских войн за мужество и героизм личного состава.

Формирования 
{| class="wide"
!width=30%|Род оружия и наименование формирования !! Вид отличия и за что дано
|-
|colspan=2 |<big>Гвардия
|-
| л.-гв. Преображенский||георгиевское знамя за Кульм
|-
| л.-гв. Семёновский||георгиевское знамя за Кульм
|-
| л.-гв. Егерский
|
 георгиевские трубы за Кульм
 георгиевское знамя за 1812 год
|-
| л.-гв. Измайловский
|
 георгиевские трубы за Кульм
 георгиевское знамя за 1812 год
|-
| л.-гв. Литовский
|георгиевское знамя за 1812 год
|-
| л.-гв. Финляндский
|
 права гвардии за войну 1805—1807 гг. (тогда батальон, в 1808 г. развернут в полк)
 георгиевское знамя за 1812 год
 серебряные трубы за Лейпциг
|-
| Кексгольмский гренадерский 
| знаки на шапки за Арси-сюр-Об 1814 год
|-
| Санкт-Петербургский гренадерский 
| знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| л.-гв. Гренадерский (Лейб-Гренадерский)
| права молодой Гвардии и георгиевское знамя за 1812 год
|-
| л.-гв. Павловский (Павловский гренадерский)
|
 повелено «состоящие при нём шапки оставить в том виде, в каком он сошел с поля сражения» (то есть простреленными и изрубленными) за исключительную доблесть, проявленную при Фридланде
 права молодой Гвардии и георгиевское знамя за 1812 год
 право проходить при церемониальном марше с ружьями на руку, за Отечественную войну
|-
| Кавалергардский
|
 георгиевский штандарт за 1812 год
 георгиевские трубы за 1812—1814 годы, особенно за Фер-Шампенуаз
|-
| л.-гв. Конный
|
 георгиевский штандарт за отбитие французского знамени при Аустерлице
 георгиевский штандарт вторично за 1812 год
 на георгиевских трубах надпись: «Фер-Шампенуаз»
|-
| л.-гв. Конно-Гренадерский
|
 георгиевский штандарт за 1812 год
 георгиевские трубы за Фер-Шампенуаз
|-
| л.-гв. Кирасирский Её Величества
| георгиевские трубы за 1812 год
|-
| л.-гв. Уланский Её Величества
|
 георгиевский штандарт за 1812 год с надписью: «За взятие при Красном неприятельского знамени и за отличие при поражении»
 георгиевские трубы за 1812—1814 годы
|-
| л.-гв. Гусарский
| георгиевский штандарт за 1812 год
|-
| л.-гв. Казачий полк и л.-гв. Черноморская казачья сотня
| георгиевский штандарт и серебряные трубы за 1812 год и подвиг при Лейпциге (спасение Императора Александра от плена)
|-
| л.-гв. 1-я артиллерийская бригада
| серебряные трубы за 1812 год
|-
| л.-гв. 2-я артиллерийская бригада
| серебряные трубы за 1812 год
|-
| л.-гв. 1-я конная батарея
| серебряные трубы за 1812 год
|-
| л.-гв. 2-я конная батарея
| серебряные трубы за 1812 год
|-
| л.-гв. 3-я конная батарея
| серебряные трубы за 1812 год
|-
| л.-гв. 5-я конная батарея
| серебряные трубы за 1812 год
|-
|colspan=2 |<big>Гренадеры
|-
| Екатеринославский гренадерский
| знаки на шапки за 1812 год
|-
| Гренадерский графа Аракчеева
|
 георгиевское знамя за 1812 год
 серебряные трубы за 1812—1813 годы
|-
| Перновский гренадерский
| знаки на шапки за Вязьму 1812 года
|-
| 1-й егерский (с 3.04.1814 - 1-й гренадерский егерский полк)
| серебряные трубы за 1807 год
|-
| Киевский гренадерский
|
 георгиевское знамя за Шёнграбен 1805 года - первым в Российской армии.
 знаки на шапки за 1812—1813 годы
|-
| Таврический гренадерский 
|
 надпись на знамёна, за отбитие французского знамени у Бергена
 знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| Московский гренадерский 
|
 надпись на знамёна, за отбитие французских знамен при Треббии и Нови
 знаки на шапки за 1812 год
|-
| Сибирский гренадерский
|
 серебряные трубы за 1812 год
 знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| Малороссийский гренадерский
| знаки на шапки за взятие Парижа
|-
| Астраханский гренадерский
| знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| Мингрельский пехотный 
| поход за военное отличие (итало-швейцарский поход)
|-
|colspan=2 |<big>Пехота
|-
| 2-й пехотный Софийский
| поход за отличие 1813 года
|-
| 3-й пехотный Нарвский
| знаки на шапки за Лаон 1814 года
|-
| 4-й пехотный Копорский
| поход за отличие 1812 года
|-
| 5-й пехотный Калужский
|
 поход за отличие 1813 года
 знаки на шапки за Бар-сюр-Об 1814 года
|-
| 7-й пехотный Ревельский
| поход за отличие 1812 года
|-
| 8-й пехотный Эстляндский
| поход за Лейпциг 1813 года
|-
| 11-й пехотный Псковский
|
 георгиевское знамя за Фридланд
 знаки на шапки за Городечню и Бауцен 1812—1813 годов
 георгиевские трубы за Бриенн и Ла-Ротьер 1814 года
|-
| 15-й пехотный Шлиссельбургский (мушкетёрский генерал-майора Измайлова)
|
 надпись на знамёна за отбитие французских знамен в Итальянский поход 1799 года
 георгиевское знамя за Фридланд
|-
| 17-й пехотный Архангелогородский (мушкетёрский графа Каменского 2-го)
|
 надпись на знамёна, за отбитие французского знамени на горах Альпийских
 георгиевское знамя за Ла Ротьер 1814 года
 георгиевские трубы за 1814 год
|-
| 19-й пехотный Костромской
| георгиевские трубы за 1812 год
|-
| 21-й пехотный Муромский
| поход за отличие 1812 года
|-
| 23-й пехотный Низовский (мушкетерский Барановского)
| поход за военное отличие (итало-швейцарский поход)
|-
| 24-й пехотный Симбирский
|
 знаки на шапки за отличие 1812—1814 годов
 поход за отличие 1812—1814 годов
|-
| 25-й пехотный Смоленский (мушкетерский Повало-Швейковского)
| надпись на знамёна, за отбитие французских знамен на горах Альпийских и поход за военное отличие (итало-швейцарский поход)
|-
| 26-й пехотный Могилевский
| знаки на шапки за Бар-сюр-Об 1814 года
|-
| 29-й пехотный Черниговский
| георгиевское знамя и поход за отличие 1812 года
|-
| 31-й пехотный Алексопольский
| серебряные трубы за 1813 год
|-
| 34-й пехотный Севский
|
 георгиевское знамя за 1812 год
 знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| 36-й пехотный Орловский
| серебряные трубы за 1812 год
|-
| 37-й пехотный Екатеринбургский
|
 георгиевское знамя за 1812 год
 серебряные трубы за взятие Монмартра (перешли от егерей)
|-
| 38-й пехотный Тобольский
|
 георгиевское знамя за 1812 год
 серебряные трубы за взятие Монмартра (перешли от егерей)
|-
| 41-й пехотный Селенгинский
| поход за отличие 1812 года
|-
| 43-й пехотный Охотский
| георгиевское знамя за 1812—1814 годы
|-
| 44-й пехотный Камчатский
|
 георгиевское знамя за 1812—1814 годы
 серебряные трубы за Ла-Ротьер 1814 года
|-
| 46-й пехотный Днепровский
| серебряные трубы за Бриенн и Ла-Ротьер 1814 года
|-
| 48-й пехотный Одесский
|
 поход за отличие 1812 года;
 георгиевское знамя за Бриенн и Ла-Ротьер 1814 года
 знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| 50-й пехотный Белостокский
| серебряные трубы за Бриенн 1814 года
|-
| 52-й пехотный Виленский
| поход за отличие 1812 года
|-
| 56-й пехотный Житомирский
| поход за отличие 1812 года
|-
| 61-й пехотный Владимирский
| серебряные трубы за Городечню 1812 года и Бриенн 1814 года
|-
| 63-й пехотный Углицкий
| серебряные трубы за 1812 год
|-
| 65-й пехотный Московский
| георгиевские трубы за Бриенн и Ла-Ротьер 1814 года
|-
| 66-й пехотный Бутырский (мушкетерский генерал-майора Белецкого, мушкетерский Малышкина)
|
 поход за военное отличие — за Треббию
 георгиевское знамя за Краон 1814 года
|-
| 69-й пехотный Рязанский
| знаки на шапки за 1812 год
|-
| 70-й пехотный Ряжский
| георгиевское знамя за 1814 год
|-
| 72-й пехотный Тульский (мушкетерский Лаврова)
|
 поход за военное отличие (итало-швейцарский поход)
 серебряные трубы за освобождение Амстердама в 1813 году — пожалованы принцем Оранским; единственное боевое отличие во всей Армии, принятое от чужестранного государя
|-
| 77-й пехотный Тенгинский
| поход за отличие 1812—1814 годов, особенно за Лейпциг
|-
| 81-й пехотный Апшеронский (мушкетерский Милорадовича)
| поход за военное отличие (итало-швейцарский поход)
|-
| 84-й пехотный Ширванский
| георгиевское знамя за Краон 1814 года
|-
|colspan=2 |<big>Кавалерия (кроме гвардейской)
|-
| 1-й уланский Санкт-Петербургский
|
 георгиевский штандарт за отбитие 3-х знамен у Гаузет и Прейсиш-Эйлау
 знаки на шапки за 1812 год
|-
| 2-й лейб-уланский Курляндский
| георгиевские трубы за 1807 год
|-
| 4-й уланский Харьковский
| георгиевский штандарт за Кацбах 1813 года
|-
| 6-й уланский Волынский
| серебряные трубы за 1812—1814 годы
|-
| 11-й уланский Чугуевский
| серебряные трубы за 1813 год
|-
| 1-й гусарский Сумской
|
 георгиевские трубы за 1812 год
 георгиевский штандарт за 1814 год
 знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| 2-й лейб-гусарский Павлоградский
|
 георгиевский штандарт за Шёнграбен 1805 года
 знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| 3-й гусарский Елизаветградский
|
 георгиевские трубы за 1812 год
 знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| 4-й гусарский Мариупольский
|
 серебряные трубы за 1812 год
 знаки на шапки за Кацбах 1813 года
|-
| 5-й гусарский Александрийский
|
 георгиевские трубы за 1812—1814 годы
 знаки на шапки за Кацбах 1813 года
|-
| 6-й гусарский Клястицкий (Гродненский Кульнева)
|
 серебряные трубы за 1812 год
 знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| 7-й гусарский Белорусский
|
 серебряные трубы за 1812 год
 знаки на шапки за Кацбах 1813 года
|-
| 8-й гусарский Лубенский
| георгиевский штандарт за 1812—1814 годы, особенно за Лейпциг
|-
| Киевский драгунский полк
|
 георгиевский штандарт за Кацбах 1813 года
 знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| 11-й гусарский Изюмский
|
 георгиевские трубы за 1807 год
 георгиевский штандарт за 1812 год
 знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| 12-й гусарский Ахтырский
|
 серебряные трубы за 1812 год
 знаки на шапки за Кацбах 1813 года
 георгиевский штандарт за 1814 год
|-
| Черниговский драгунский полк
|
 георгиевский штандарт за Шёнграбен 1805 года
 серебряные трубы за Кацбах 1813 года
|-
| 3-й драгунский Новороссийский
| георгиевский штандарт за 1814 год
|-
| 4-й драгунский Новотроицко-Екатеринославский
| георгиевский штандарт за 1814 год
|-
| Глуховский кирасирский
| георгиевский штандарт за 1812 год
|-
| Астраханский кирасирский
| серебряные трубы за 1812 год
|-
| 10-й драгунский Новгородский
| серебряные трубы за 1812 год
|-
| 11-й драгунский Рижский
|
 георгиевский штандарт за 1812—1814 годы
 серебряные трубы за Гальберштадт 1813 года
|-
| Кирасирский Военного ордена
| серебряные трубы за 1812 год
|-
| Малороссийский кирасирский
| георгиевский штандарт за 1812 год
|-
| Атаманский казачий
| георгиевское знамя, георгиевский штандарт и георгиевский бунчук за подвиг 1812—1814 годов
|-
| 2-й казачий Донской (Сысоева)
| георгиевское знамя за Шёнграбен 1805 года
|-
| 3-й казачий Донской (Ханженкова)
| георгиевское знамя за Шёнграбен 1805 года
|-
| 4-й казачий Донской (Жирова)
| георгиевское знамя за 1812 год
|-
| 5-й казачий Донской (Власова 3-го)
| георгиевское знамя за 1812 год
|-
| 6-й казачий Донской (Иловайского 11-го)
| георгиевское знамя за 1812 год
|-
| 7-й казачий Донской (Грекова 18-го)
| георгиевское знамя за 1812 год
|-
| 8-й казачий Донской (Дьячкина)
| георгиевское знамя за 1812 год
|-
| 9-й казачий Донской (Мельникова 4-го)
| георгиевское знамя за Краон и Лаон 1814 года
|-
| 10-й казачий Донской (Мельникова 5-го)
| георгиевское знамя за Краон и Лаон 1814 года
|-
|colspan=2 |<big>Артиллерия (кроме гвардейской)
|-
| 1-я гренадерская артиллерийская бригада
| знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| 1-я артиллерийская бригада
| знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| 3-я артиллерийская бригада
| знаки на шапки за 1812 год
|-
| части 4-й артиллерийской бригады
| золотые петлицы за 1807 год
|-
| 8-я артиллерийская бригада
| знаки на шапки за 1812—1814 годы
|-
| 10-я артиллерийская бригада
| знаки на шапки за 1814 год
|-
| 11-я артиллерийская бригада
| золотые петлицы за Лейпциг 1813 года
|-
| 12-я артиллерийская бригада
| золотые петлицы и знаки на шапки за 1812 год
|-
| 14-я артиллерийская бригада
| знаки на шапки за 1814 год
|-
| 18-я артиллерийская бригада
| золотые петлицы за 1812 год
|-
| 2-я конная батарея
|
 георгиевские петлицы за Прейсиш-Эйлау
 знаки на шапки за 1814 год
|-
| 3-я конная батарея
| золотые петлицы и знаки на шапки за 1814 год
|-
| 5-я конная батарея
| золотые петлицы за Красный 1812 года
|-
| 7-я конная батарея
| золотые петлицы и знаки на шапки за 1812 год
|-
| 9-я конная батарея
| золотые петлицы и знаки на шапки за 1812 год
|-
| 18-я конная батарея
| золотые петлицы за 1812—1814 годы
|-
| 22-я конная батарея
|
 георгиевские петлицы и серебряные трубы за Прейсиш-Эйлау
 знаки на шапки за 1812 год
|-
| 4-я конная Донская батарея
| золотые петлицы за 1812—1813 годы
|-
| 8-я конная Донская батарея
| золотые петлицы за 1812—1814 годы
|}

Примечания

Ссылки 
 , главы V, VI.
 Габаев Г. С., «Роспись русским полкам 1812 г.» - Киев, 1912.

История вооружённых сил
Списки:История России
Россия в Наполеоновских войнах